Васи́лий Ива́нович Заболо́тский по прозванию Бра́жник — воевода во времена правления Ивана III Васильевича.

Сын Ивана Гавриловича.

Биография 
В 1491 году третий воевода, послан на Югорскую землю и на вогуличей, коих покорил и землю их с городами завоевал.

В 1492 и 1495 годах был с Государём в Новгородских походах.

В 1499 вместе с князем Петром Фёдоровичем Ушатым и князем Семёном Фёдоровичем Курбским вновь ходил третьим воеводою в поход на Югорскую землю, на вогуличей, с пятью тысячами устюжан, двинян и вятчан. Они построили на берегу Печоры крепость Пустозерск, отправились на лыжах к Каменному поясу (Урал) и, пройдя 4650 вёрст, достигли городка Ляпина. Здесь к ним съехались местные князьки и присягнули на подданство царю, после чего Югорская земля окончательно была присоединена к Москве. В этом походе Заболотский-Бражник взял 8 укреплённых мест, а другие воеводы — 32. Возвратились в Москву декабре 1499 года, со многими местными князьями и большими трофеями. В феврале 150 года, на свадьбе дочери великого князя Ивана III Васильевича — княжны Софьи Ивановны и князя Василия Даниловича Холмского был семьдесят вторым в свадебном поезде.

В 1501 году послан третьим воеводою войск на Югорскую землю и сойдясь в городе Усташе с другими воеводами, укрепив сей город, пошли в ноябре к великому Югорскому камню, где проходя узким проходом застали множество самоедов, из коих убив 50 человек, взяли в добычу 200 оленей, пришли на реку Сизву к городу Ляпину, у которого были встречены югорскими князьями с войском, коих разбили и взяли город. Впоследствии ездили по округе на собаках и оленях. В данном походе взяли в плен у вогуличей и остяков 33 города и 1.009 человек лучших людей, да 50 князей, возвратясь в Москву весною 1502 года.

Его сын — дипломат Тимофей Заболоцкий.

Критика 
Является сомнительным, можно ли доверять приведённым в исторических повестях информации в отношении похода 1499 года, или этот поход тождествен с последующим 1501 года. Разные соображения подтверждают это сомнение:

 Так, об успешном окончании первого похода 1499 года в разрядных книгах ничего не упоминается, наоборот, об этом говорится очень подробно два года спустя в рассказе о втором походе 1501 года. Поэтому очень вероятно, что был всего один поход и что в указанный вторичной записи произошла ошибка.
 Срок в два года кажется очень коротким для двух таких далёких и трудных походов. Воеводы могли возвратиться из первого похода не ранее 1500 года и едва ли их так быстро, уже на следующий год, послали снова обратно.
 Невероятно, чтобы одни и те же лица, в данном случае воеводы, посылались в столь короткий промежуток времени дважды в трудные походы. Хотя во втором известии упоминается третий воевода (В.И. Заболоцкий), о котором не говорится в рассказе о первом походе, однако в летописях сказано, что он принимал участие также и в первом походе. В этих же источниках о походе 7007 (1499) говорится, что воевода со своими пленниками возвратились в Москву в марте месяце следующего года, что вполне соответствует рассказу разрядных книг о походе 7009 (1501) года.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращённое описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало своё получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Всеволожский (Заболотский) Василий Иванович Бражник. стр. 125.
 Г.Ф. Миллер. Описание Сибирского царства. Изд: при Импер. Акад. Наук. СПб. 1750 г. 508  стр.//Краткая хронологическая роспись Сибирской истории.//Глава 2. Открытие Сибири и начало завоевания её донскими казаками.

Примечания 

Родившиеся в XV веке
Умершие в XVI веке
Военачальники Русского государства
Василий Иванович
Персоналии:Пустозерск
Воеводы